Pieni Sikosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Pieni Sikosaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (1 ha)
2. Pieni Sikosaari (ö i Södra Karelen), Imatra,  (11 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar